Департамент природных ресурсов:

 Департамент природных ресурсов Австралии
 Департамент природных ресурсов Канады

США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Также
 
 
 
 
 Департамент природных и экологических ресурсов Пуэрто-Рико

См. также